Раковська сільська рада — сільська рада, Воложинський район, Мінська область, Білорусь
 Раковська сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область, Росія